Fill peut désigner :

 Remplissage ou remplir en anglais ;

Patronyme 
Fill est un nom de famille notamment porté par :

  (né en 1939), skieur alpin italien
 Peter Fill (né en 1982), skieur alpin italien
  (née en 1971), actrice de télévision américaine

Voir aussi 
 
Homonymie